Het wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1990 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1990. De races werden verreden op 1 juli 1990 op de Österreichring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1990
Spielberg